МСШ:
 Мексика́нские Соединённые Шта́ты
 Мой серебряный шар
 Спаренный пулемёт МСШ